Le mot injection peut avoir plusieurs significations :
 En mathématiques, une injection est une application pour laquelle, pour tout élément de l'ensemble d'arrivée, il existe au plus un antécédent dans l'ensemble de départ.
 En médecine, l'injection est une méthode instrumentale pour introduire une substance dans l'organisme sans passer par les voies naturelles (synonyme de piqûre),
 En génie génétique, la micro-injection et la macro-injection sont des types d'injection réalisée à l'échelle des cellules en biologie moléculaire.
 En mécanique, l'injection est la méthode alternative à la carburation pour mélanger l'air à l'essence.
 En science des matériaux, l'injection ou moulage par injection est un procédé de mise en forme des matières plastiques et alliages d'aluminium et de zinc.
 En maçonnerie, l' injection de coulis de liant dans les maçonneries consiste à injecter un coulis de liant à l’intérieur des murs pour combler les vides créés par des fissures, ou la décomposition des mortiers, et rendre à ces murs leur résistance.
 En plasturgie, l'injection des polymères est un procédé de transformation.
 En informatique, une injection SQL est l'exploitation d'une faille de sécurité, sur une requête écrite en SQL.
 En informatique, une injection de dépendances est un patron d'architecture permettant de découpler les dépendances entre objets.

Voir aussi